Книга:
 Большой и добрый великан (книга) () — детская книга в жанре фэнтези, британского писателя Роальда Даля, изданная в 1982 году.

Фильмы:
 Большой и добрый великан (мультфильм) () — британский анимационный фильм 1989 года, экранизация книги Роальда Даля.
 Большой и добрый великан (фильм) () — американский фильм 2016 года, режиссёра Стивена Спилберга, экранизация одноимённой книги.